Garte steht für
Garte, Fluss im Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland 

Garte ist der Familienname von
Hans Garte (1882–1960), deutscher Buchdrucker

Siehe auch:
Garthe
Garten (Begriffsklärung)